Królewskie – marka piwa
 Królewskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów